Iszym – miasto w środkowo-południowej części Rosji, w obwodzie tiumeńskim.
 Iszym – rzeka w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej oraz w Kazachstanie, dopływ Irtyszu.
 Iszym - historyczna nazwa miasta Jesyl w Kazachstanie